Dokaben peut faire référence à :

Dokaben, un manga de Shinji Mizushima ;
Dokaben: Visual Card Game, un jeu vidéo d'arcade.
Dokaben 2, la suite du jeu vidéo.